Клышино — деревня в городском округе Семёновский. Входит в состав Огибновского сельсовета.

Деревня располагается на правом берегу реки Керженец.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли  100% из 94 человек.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Семёновский